Волшебник страны Оз ():
 «Удивительный волшебник из страны Оз» — детская книга американского писателя Лаймена Фрэнка Баума (1900).
 Волшебник Оз — герой книги Баума
 Гудвин Великий и Ужасный — герой книги Волкова.
 «Волшебник страны Оз» — немой фильм 1925 года Ларри Семона, одна из первых экранизаций произведения Баума.
 «Волшебник страны Оз» — наиболее известная экранизация (1939) одноимённого произведения с Джуди Гарленд в главной роли.
 «Волшебник страны Оз» — мультсериал 1990 года.

См. также